Змагання з плавання на дистанції 50 метрів батерфляєм серед жінок на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту 2018 відбулися 8 (попередні запливи і півфінали) та 9 серпня (фінал).

Рекорди

Результати

Попередні запливи

Додатковий заплив

Півфінали

Півфінал 1

Півфінал 2

Фінал

Примітки 

50 метрів батерфляєм (жінки)